A Brit Királyi Haditengerészet öt hajója kapta meg eddig a HMS Dublin nevet, az írországi Dublin városa után:

Az első Dublin egy 10 ágyús jacht volt, melyet 1707-ben bocsátották vízre, és 1752-ben bontották szét. 
A második Dublin egy 10 ágyús jacht lett volna, de a hajót még vízre bocsátása előtt átnevezték  HMS Dorsetté. A hajót 1753-ban bocsátották vízre, majd 1815-ben eladták
A harmadik Dublin egy 74 ágyús, Dublin-osztályú sorhajó volt, melyet 1757-ben bocsátották vízre, és 1784-ben bontották szét. 
A negyedik Dublin egy 1812-ben vízre bocsátott, 74 ágyús sorhajó volt. 1826-ban a hajó ágyúinak számát 50-re csökkentették, 1845 után pedig már csak a kikötő közelében járőrözött. A hajót 1885-ben eladták bontásra.
Az ötödik Dublin egy Town-osztályú könnyűcirkáló volt, melyet 1912-ben bocsátották vízre, majd 1926-ban eladták bontásra.

Források
Colledge, J. J. and Warlow, Ben (2006). Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy, Rev. ed., London: Chatham. . OCLC 67375475.